De Arab Nations Cup 1992  was de zesde editie van de Arab Nations Cup en werd georganiseerd door Syrië. Het toernooi werd gewonnen door het olympisch voetbalelftal van Egypte.

Geplaatste teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
 Details op RSSSF

Voetbal in Syrië
Voetbal in 1992
Arab Nations Cup
Sportevenement in Syrië